Wanshan bezeichnet:

 den Stadtbezirk Wanshan (万山区) der Stadt Tongren in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Wanshan;
 die Großgemeinde Wanshan (万山镇) im Kreis Lujiang in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Wanshan (Lujiang);
 die Großgemeinde Wanshan (万山镇) im Stadtbezirk Wanshan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Wanshan (Wanshan);
 die Großgemeinde Wanshan (万山镇) im Stadtbezirk Xiangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Wanshan (Xiangzhou);
 die Gemeinde Wanshan (万山乡) im Kreis Qingtian in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Wanshan (Qingtian);
 die Gemeinde Wanshan (万山乡) im Kreis Wangcang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Wanshan (Wangcang);
 die Inselgruppe Wanshan (萬山羣島 / 万山群岛 oder 萬山群島) vor Hongkong im Südchinesischen Meer, siehe Wanshan-Inseln.
 Wanshan Special Vehicle, Fahrzeughersteller aus China